Aegle može označavati:
 Aegle (Animalia), rod leptira iz porodice Noctuidae.
 Aegle (Plantae), biljni rod iz porodice Rutaceae